Le Bâton de Saint-Jacques peut faire référence :
 à une plante :
 la Campanule raiponce (Campanula rapunculus) ;
 l'Asphodéline jaune (Asphodeline lutea) ;
 à un astérisme, mieux connu sous le nom de Ceinture d'Orion.

Voir aussi 
 Jacques de Zébédée

Nom de plante ambigu